Список синглов № 1 в США в 1988 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1988 году. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

История 
 Два сингла британского певца Рика Эстли занимали первое место в чарте: «Never Gonna Give You Up» (2 недели в марте) и «Together Forever» (1 неделя в июне).
 16 января первое место занял сингл «Got My Mind Set on You» певца Джорджа Харрисона (при участии Ринго Старра на барабанах), последний представитель четвёрки The Beatles на вершине чарта Billboard Hot 100.
 25 июня сингл «Foolish Beat» певицы Дебби Гибсон возглавил хит-парад Billboard Hot 100, а она стала в 17 лет самой молодой исполнительницей, автором и продюсером во главе чарта.
 Песня Dirty Diana стала пятым синглом из альбома Bad, возглавившим американский чарт Billboard Hot 100, таким образом Майкл Джексон установил рекорд по количеству песен № 1 из одной пластинки. С тех пор только Teenage Dream (2010—2011) певицы Кэти Перри выдал пять чарттопперов.
 В июле первое место занял сингл «Roll With It» певца Steve Winwood, сделавшего карьеру в группах Spencer Davis Group, Traffic и Blind Faith и возглавлявшего чарт в 1986 году с хитом «Higher Love».

Список

См. также 
 1988 год в музыке
 Список синглов №1 в США (Billboard)
 Лучшие синглы США 1988 года по версии Billboard
 Список рок-хитов №1 1988 года (Billboard)
 Список танцевальных хитов №1 1988 года (Billboard)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Billboard Hot 100 — No.1 songs of 1988.
 
 

Чарты Billboard 1988 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 1988 года